«Женщины из Грузии» () — документальный фильм 2009 года режиссёра Левана Когуашвили.

Был представлен на втором фестивале документальных фильмов имени Маргарет Мид в Батуми 25—27 сентября 2009 года. Работа была показана в Тбилиси в рамках кампании борьбы против гендерного насилия.

Сюжет 
Документальный фильм о жизни женщин из Грузии, нелегально живущих в США.

Примечания 

Документальные фильмы Грузии
Документальные фильмы США
Фильмы Грузии 2009 года